Уральский университет — Уральский институт экономики, управления и права (УрУ-УИЭУиП) — частное высшее учебное заведение в г. Екатеринбурге.

Уральский Университет  — Уральский институт экономики, управления и права прошел процедуру государственной аккредитации на соответствие требований федеральным государственным образовательным стандартам до 2027 года.

Ректоры 
 С 1993 года по 2000 год — Демьян Николаевич Бахрах;
 С 2000 года по 2006 год — Дарья Владимировна Нестерова;
 С 2006 года по настоящее время — Али Мамедович Асадов

Структура 

 Юридический факультет;
 Факультет экономики и управления.

Примечания

Ссылки 
 Сайт вуза

Появились в 1992 году в России
Юридические вузы Екатеринбурга
Экономические вузы Екатеринбурга
Частные вузы Екатеринбурга